Дневные мадагаскарские гекконы, или фельзумы () — род ящериц подсемейства настоящие гекконы семейства гекконовые.

Ящерицы этого рода населяют остров Мадагаскар, Сейшельские острова, Маскаренские острова, Андаманские острова, побережье восточной Африки.

Мадагаскарский дневной геккон и дневной геккон Гюнтера достигают в длину 30 см, представители других видов имеют меньшие размеры.

Классификация 
На начало 2012 года в составе рода выделяют 52 вида, 2 из которых являются вымершими::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 †
 
 †

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт Фельзумания
 Сайт Гекконообразные